Mündler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mündler (1896–1945), deutscher Justizbeamter und Politiker (NSDAP)
 Eugen Mündler (1889–1981), deutscher Journalist
 Otto Mündler (1811–1870), deutscher Kunsthistoriker